De Grand Prix-wegrace van de Verenigde Staten 1994 was de twaalfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1994. De race werd verreden op 11 september 1994 op Laguna Seca nabij Monterey, Californië, Verenigde Staten.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

1994
Verenigde Staten